Onderdistrict in Indonesië
 Sukosewu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukosewu (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sukosewu (Sukosewu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java